Ама́куса () — японский архипелаг в Восточно-Китайском море около западных берегов острова Кюсю. Административно относится к префектурам Кумамото и Кагосима.

В архипелаге около 70 островов, общая площадь которых составляет примерно 900 км².

Примечания 

География префектуры Кумамото
Острова префектуры Кагосима
Острова Восточно-Китайского моря